Malagola ist der Familienname folgender Personen:
 Amilcare Malagola (1840–1895), italienischer Geistlicher und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Carlo Malagola (1855–1910), italienischer Historiker